Ruta 19 steht für
 eine Fernstraße in Argentinien, siehe Ruta Nacional 19
 eine Fernstraße in Bolivien, siehe Ruta 19 (Bolivien)
 eine Fernstraße in Uruguay, siehe Ruta 19 (Uruguay)